Спырля () — румынская фамилия. Известные носители:

 Спырля, Думитру (род. 1950) — румынский пятиборец, отец Ирины.
 Спырля, Ирина (род. 1974) — румынская теннисистка, дочь Димитру.